Julio Adalberto Rivera – militare e politico salvadoregno
Julio César Rivera – calciatore peruviano